Вещество:

 Вещество — одна из форм материи.
 Вещество (химия) — вещества, состоящие из атомов.
  — химический термин, может подразумевать индивидуальное вещество, компонент смеси, химические реактивы.
 Действующее вещество — химическое вещество или уникальная биологическая субстанция в составе лекарственного средства.
 Взрывчатые вещества — конденсированное химическое вещество или смесь таких веществ, способное при определённых условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов.

 Вещества (разг.) — психоактивные вещества, наркотики.